Лёб () — фамилия.

Известные носители:

 Лоуб, Джеф (род. 1958) — американский кино- и телесценарист, продюсер и автор комиксов.
 Лёб, Жак (1859—1924) — немецко-американский физиолог и биолог.
 Лёб, Жюль Леопольд (1852—1933) — французский виолончелист.
 Лёб, Исидор (1839—1892) — французский историк.
 Лёб, Лиза (род. 1968) — американская певица, гитаристка и актриса.
 Лёб, Мартин (1921—2006) — математик, специалист в математической логике.
 Лёб, Мартин (род. 1959) — французский актёр кино.
 Лёб, Ричард (1905—1936) — американский убийца.
 Лёб, Себастьен (род. 1974) — французский гонщик.

См. также 
 Страусс, Ливай — американский промышленник, основатель компании Levi Strauss & Co., урождённый Лёб Штраусс.
 Лёв

Примечания